Понтус Свен Густав Янссон (; 13 февраля 1991, Арлёв, Швеция) — шведский футболист, центральный защитник, капитан клуба Брентфорд. Участник чемпионата Европы 2016 и чемпионата мира 2018 годов

Клубная карьера 
Янссон — воспитанник клуба «Мальмё». В 2009 году для получения игровой практики он на правах аренды выступал за «ИФК Мальмё». 14 сентября в матче против «Юргордена» Понтус дебютировал в Аллсвенскан лиге. 15 мая 2010 года в поединке против «Мьельбю» он забил свой первый гол за «Мальмё». В том же сезоне Янссон помог клубу выиграть чемпионат. В 2013 году он во второй раз стал чемпионом страны, а также завоевал Суперкубок Швеции.

Летом 2014 года Понтус на правах свободного агента перешёл в итальянский «Торино». 19 октября в матче против «Удинезе» он дебютировал в итальянской Серии A. 30 апреля 2016 года в поединке против «Удинезе» Янссон забил свой первый гол за «Торино».

Летом 2016 года Янссон на правах аренды перешёл в английский «Лидс Юнайтед». 10 сентября в матче против «Хаддерсфилд Таун» он дебютировал в Чемпионшипе. 5 ноября в поединке против «Норвич Сити» Понтус забил свой первый гол за «Лидс Юнайтед». После окончания срока аренды Янссон остался в «Лидсе», заключив с клубом контракт на три года.

Карьера в сборной 
18 января 2012 года в товарищеском матче против сборной Бахрейна Янссон дебютировал за сборную Швеции. Летом 2016 года Янссон попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2018 году Янссон принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Южной Кореи и Англии.

Достижения 
«Мальмё»
 Чемпион Швеции (2): 2010, 2013
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2013

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Мальмё» (1899)
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Брентфорд»